W sezonie 1922/23 odbyła się 48. edycja Pucharu Anglii. Zwycięzcą został Bolton Wanderers, który pokonał w finale na nowo powstałym stadionie Wembley West Ham United 2:0. 

W każdej rundzie mecze, poza półfinałami i finałem, odbywały się na stadionie drużyny wylosowanej na pierwszym miejscu w parze. Wszystkie mecze, poza powtórkami, odbyły się w soboty. W przypadku wyniku remisowego rozgrywano mecz powtórkowy na stadionie drużyny wylosowanej na drugim miejscu w parze. Po 90 minutach powtórki zarządzano dogrywkę; jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia rozgrywano kolejne powtórki na neutralnym stadionie do momentu wyłonienia zwycięzcy.

Pierwsza runda 
Do pierwszej rundy przystąpiły 64 drużyny:
 41 zespołów z First i Second Divsion; trzy odpadły w rundzie kwalifikacyjnej
 12 zespołów, które wygrały mecze w rundzie kwalifikacyjnej
 drużyna Corinthian bez konieczności rozgrywania meczów w rundach kwalifikacyjnych
 9 zespołów z Third Division South oraz jedna drużyna z Third Division North otrzymały wolny los
Mecze rozegrano w sobotę 13 stycznia 1923 roku.

Powtórki

2. powtórka

3. powtórka

Druga runda

Powtórki

Trzecia runda 
Mecze rozegrano w sobotę 24 lutego 1923 roku.

Powtórki

Czwarta runda 
Termin meczów czwartej rundy ustalono na 10 marca 1923 roku.

2. powtórka

Półfinały 
Mecze półfinałowe rozegrano 24 marca 1923 roku.

Finał 

Mecz finałowy rozegrano 28 kwietnia 1923 na nowo powstałym stadionie Wembley. Jego pojemność wynosiła wówczas 127 000 (oficjalna liczba widzów to 126 047), ale szacuje się, że na finał weszło ponad 200 000 kibiców, a poza stadionem przebywało kolejne 300 000. Problemy porządkowe przed meczem sprawiły, iż spotkanie rozpoczęło się z 45-minutowym opóźnieniem.

W finale spotkały się drużyny Boltonu i West Hamu. Mecz zakończył się zwycięstwem zespołu z hrabstwa Lancashire 2:0. Zwycięskiej drużynie trofeum wręczył król Jerzy V.

Wydarzenia związane z problemami porządkowymi spowodowaną zbyt dużą liczbą widzów na stadionie oraz obecność policji konnej (jeden z policjantów dosiadał białego konia) sprawiły, iż mecz finałowy nazywany jest Finałem białego konia (White Horse Final).

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii - opis

Przypisy 

1922 w piłce nożnej
1922 w Wielkiej Brytanii
1923 w piłce nożnej
1923 w Wielkiej Brytanii
Puchar Anglii w piłce nożnej